Максимів — українське прізвище.

 Максимів Василь Львович (1967—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимів Володимир Вікторович (* 1989) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимів Володимир Михайлович (нар. 1956) — віце-президент Лісівничої академії наук України, декан технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України, доктор технічних наук, професор, академік Лісівничої академії наук України.
 Максимів Іван Андрійович (1913—1941) — організаційний референт Крайової Екзекутиви ОУН ЗУЗ.
 Максимів Іван Михайлович (нар. 1959) — український видавець, громадсько-політичний діяч, меценат.
 Максимів Ілько (1884—1954) — український галицький громадський та кооперативний діяч.
 Максимів Олексій Михайлович (1876—1924) — генеральний хорунжий Армії Української Держави.
 Максимів Микола Лаврентійович (1880—1961) — український військовий діяч часів національно-визвольних змагань 1917—1919 років, контр-адмірал, міністр морських справ Української Держави.
 Максимів Мирон ( 1946) — український і канадський диригент.
 Максимів Федір (1920—1994) — діяч ОУН і УПА.
 Максимів Юрій Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимів Юрій Степанович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Див. також 

 Максимов

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів